O sinonimo SMI pode se referir a:

 Speedway Motorsports;
 Swiss Market Index
 Inventário Gerido pelo Fornecedor (Supplier-managed Inventory)
 The Secret of Monkey Island